Příjmení Trmal má více nositelů:

 Emanuel Trmal (1830–1914), český právník a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Florian Trmal (* 1989), rakouský basketbalista 
 Matouš Trmal (* 1998), český fotbalista